Socket G1, также именуемый как rPGA988A — процессорный разъём Intel для своей серии мобильных процессоров Celeron, Pentium, Core i3, Core i5, Core i7, замещает собой мобильные процессоры серии Core 2.
Применяемые процессоры основаны на архитектуре Intel Nehalem. В этих процессорах используется шина QPI и встроен контроллер PCI-Express.
Подсистема памяти процессоров Socket G1 может работать максимум в двухканальном режиме.

Преемник — Socket G2.

Особенности 
Графическое ядро не является частью общего кристалла, а размещено рядом на подложке и выполнено по нормам 45 нм. Все процессоры имеют поддержку до 8 GB DDR3

Две модели Core i7 c индекcом M практически идентичны i5: работают на 2-х ядрах и 4-х потоках, имеют встроенную графику и поддержку DDR3-1066/800, отличаясь лишь увеличенным с 3 до 4MB кэшем.

Модели Core i7 с индексами QM и XM работают уже на 4-х ядрах но имеют сильно заниженные частоты и отсутствует встроенное видео (применяются только в связке с дискретным видеочипом); допускают использование оперативной памяти DDR3-1333/1066/800.

Список процессоров Socket G1

См. также 
 Socket G2
 Socket G3
 Socket P
 Socket M

Примечания

Ссылки 
 Intel® Core™ i7-600, i5-500, i5-400 and i3-300 Mobile Processor Series
 Intel® Core™ i7-900 Mobile Processor Extreme Edition Series, Intel® Core™ i7-800 and i7-700 Mobile Processor Series

Разъёмы микропроцессоров